Tränuholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tränuholmen, Hangö, Nyland, 
 Tränuholmen, Borgå, Nyland,

Se även
Tranholmen

Robotskapade Finlandförgreningar